Michael Lochner ist der Name folgender Personen:

* Michael Lochner (Bildhauer) (katalanisiert auch: Miquel Lluch), deutscher Bildhauer des 15. Jahrhunderts, der an der Kathedrale von Barcelona wirkte
 Michael Lochner (* 1952), deutscher evangelischer Kantor
 Michael Friedrich von Lochner (1662–1720), deutscher Arzt, Naturwissenschaftler und Direktor der Gelehrtenakademie „Leopoldina“